Municipio de Lake Prairie puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lake Prairie (condado de Nicollet, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nicollet.
 Municipio de Lake Prairie (condado de Marion, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marion.